Saško Vezenkov (en ), né le , à Bobochevo, en Bulgarie, est un ancien joueur, entraîneur et dirigeant bulgare de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste d'ailier fort. Il est le père d'Aleksandar Vezenkov.

Carrière

Palmarès

Références

Liens externes 

Naissance en avril 1963
Joueur international bulgare de basket-ball
Joueur du Balkan Botevgrad
Joueur de l'Omonia Nicosie (basket-ball)
Joueur de l'APOEL Nicosie (basket-ball)
Entraîneur bulgare de basket-ball
Dirigeant bulgare de basket-ball